Ла Саладита има више значења:

 Ла Саладита (Ла Унион де Исидоро Монтес де Ока), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Саладита (Хенаро Кодина), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику